Thomas Dekker (1572-1632), dramaturge anglais ;
 Thomas Dekker (1984-), coureur cycliste néerlandais ;
 Thomas Dekker (1987-), acteur américain.